Jméno a příjmení Bill Summers nosí více osobností:

 Bill Summers (konstruktér) (1935–2011) – americký konstruktér automobilů
 Bill Summers (hudebník) (* 1948) – americký hudebník
 Bill Summers (baseballista) (1895–1966) – americký baseballista